

Geografia

Germania

Assia 
 Neuendorf – frazione di Kalbach, comune nel distretto di Kassel
 Neuendorf – frazione di Steinau an der Straße, comune nel distretto di Darmstadt

Baviera 
 Neuendorf – comune nel distretto della Bassa Franconia

Brandeburgo 
 Neuendorf – frazione della città di Brück
 Neuendorf – frazione del comune di Löwenberger Land
 Neuendorf – frazione della città di Lübben
 Neuendorf – frazione del comune di Teichland
 Neuendorf am See – frazione del comune di Unterspreewald
 Neuendorf im Sande – frazione del comune di Steinhöfel
 Groß Neuendorf ("Neuendorf grande") – frazione della città di Letschin
 Hohen Neuendorf ("Neuendorf di sopra") – città nel circondario dell'Oberhavel
 Nächst Neuendorf ("Neuendorf vicina") – frazione della città di Zossen
 Nieder Neuendorf ("Neuendorf di sotto") – frazione della città di Hennigsdorf

Meclemburgo-Pomerania Anteriore 
 Neuendorf – frazione di Gützkow, città nel circondario della Pomerania Anteriore Orientale
 Neuendorf – frazione di Putbus, città nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen
 Neuendorf A – ex comune ora frazione di Ducherow, comune nel circondario della Pomerania Anteriore Orientale
 Neuendorf B – ex comune ora frazione di Spantekow, comune nel circondario della Pomerania Anteriore Orientale

Renania-Palatinato 
 Neuendorf – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm

Sassonia-Anhalt 
 Kloster Neuendorf – ex comune ora frazione di Gardelegen, città nel circondario di Altmark Salzwedel
 Neuendorf – ex comune ora frazione di Klötze, città nel circondario di Altmark Salzwedel
 Neuendorf am Damm – ex comune ora frazione di Kalbe, città nel circondario di Altmark Salzwedel
 Neuendorf am Speck – ex comune ora frazione di Stendal, città nel circondario di Stendal

Schleswig-Holstein 
 Neuendorf bei Elmshorn – comune nel circondario di Steinburg
 Neuendorf-Sachsenbande – comune nel circondario di Steinburg

Turingia 
 Neuendorf – ex comune ora frazione di Moorgrund, comune nel circondario di Wartburg
 Neuendorf – ex comune ora frazione di Teistungen, comune nel circondario dell'Eichsfeld

Polonia 
 Neuendorf – antico nome tedesco di Jabłonowo, frazione del comune di Kowale Oleckie nel distretto di Olecko (Varmia-Masuria)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Nowa Wieś, frazione del comune di Orzysz nel distretto di Pisz (Varmia-Masuria)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Nowa Wieś Ełcka, frazione del comune di Ełk nel distretto di Ełk (Varmia-Masuria)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Nowa Wieś Lęborska, comune nel distretto di Lębork (Pomerania)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Nowa Wieś Kętrzyńska, frazione del comune di Kętrzyn nel distretto di Kętrzyn (Varmia-Masuria)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Piaseczno, frazione del comune di Banie nel distretto di Gryfino (Pomerania Occidentale)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Przęsocin, frazione del comune di Police nel distretto di Police (Pomerania Occidentale)
 Neuendorf o Hochneuendorf – antico nome tedesco di Przywidzka, frazione del comune di Przywidz nel distretto di Danzica (Pomerania)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Wisełka, frazione del comune di Wolin nel distretto di Kamień Pomorski (Pomerania Occidentale)

Russia 
 Neuendorf – antico nome tedesco di Divnoe, località nel Baltijskij rajon (Kaliningrad)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Kruglovka, località nel Gvardejskij rajon (Kaliningrad)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Novosëlkj, località nel Pravdinskij rajon (Kaliningrad)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Rževskoe, frazione della città di Kaliningrad (Kaliningrad)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Uzlovoe, località nel Gur'evskij rajon (Kaliningrad)
 Neuendorf – antico nome tedesco di Zagorodnoe, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Neuendorf – antico nome tedesco di Spišská Nová Ves, città nel distretto di Spišská Nová Ves (Košice)

Svizzera 
 Neuendorf – comune nel distretto di Gäu (Canton Soletta)

Pagine correlate 
 Adolf Neuendorff (1843-1897) – compositore, pianista e violinista tedesco naturalizzato statunitense
 Neundorf – pagina di disambiguazione
 Neudorf – pagina di disambiguazione